! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 31001–31100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 31101–31200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 31201–31300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 31301–31400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 31401–31500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 31501–31600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 31601–31700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 31701–31800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 31801–31900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 31901–32000 [ editare]

Lista planetelor minore (031001-032000)